Ариáдна Хиль и Хинéр (; род. 23 января 1969, Барселона) — испанская актриса. Обладательница премии «Гойя» в номинации «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Изящная эпоха» (1992). Помимо этого ещё пять раз была номинирована на эту кинонаграду (четырежды в номинации «Лучшая женская роль», один раз в номинации «Лучшая женская роль второго плана»).

Биография 
Хиль — дочь известного адвоката, в детстве занималась пением, танцами и игрой на скрипке, вместе с двумя братьями пела в группе под названием Matamala. Работала в театре и на каталонском телевидении, пока её не заметил известный режиссёр Бигас Луна, пригласивший Ариадну для съёмок в своём фильме «Лола» (1986).

Мировая известность к Хиль пришла после фильма «Изящная эпоха» режиссёра Фернандо Труэбы, который получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, а Ариадна получила национальную кинопремию Испании «Гойя», за лучшую женскую роль. С этого времени Хиль является одной из наиболее востребованных актрис испанского кинематографа, способной играть самые сложные роли, ещё пять раз была номинирована на премию «Гойя».

С 1993 по 2008 год Хиль была замужем за режиссёром Давидом Труэбой. У них есть двое детей — дочь Виолетта (род. 1997) и сын Лео. С 2009 Хиль состоит в отношениях с актёром Вигго Мортенсеном.

Избранная фильмография

Ссылки 

Киноактрисы Испании